Те́ннисная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Теннисная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Теннисная улица — улица в Самаре.

Украина 
 Теннисная улица — улица в Запорожье.

См. также 
 Теннисная аллея